
Украинская демонология — совокупность оккультных представлений украинцев, которые опираются на веру в злых духов.

Источники украинской демонологии 
До принятия христианства население Киевской Руси исповедовало язычество, которое опиралось на вере в олицетворение сил стихий, как положительных, так и отрицательных. Однако со временем, под влиянием христианства, взгляд на демонологию изменился: сверхъестественная сила окончательно стала представляться злой, нечистой.

Этнографы считают, что большинство образов украинской демонологии имеет дохристианское происхождение. Верования народа в злых духов связывались с их представлениями об окружающем мире. К наиболее распространенным в украинской демонологии образов относятся ведьмы, русалки, мавки, домовые, упыри, вурдалаки, змеи, псоглавцы и тому подобное.

Украинские демонологические образы 

 Баба
 Блуд
 Вихрь
 Ведьма
 Ведьмак
 Вий
 Волколак
 Водяной
 Гук
 Домовой
 Заложные покойники
 Земляной дух
 Злыдни
 Змей
 Леший
 Лісниці
 Мавки
 Марена
 Ночница
 Одмінник
 Перелесник
 Псоглавцы
 Поветруля
 Полевик
 Русалки
 Скарбник
 Упырь
 Чёрт
 Чугайстер

Демонология в литературных произведениях 
Созданные украинским народом демонические образы яркие, причудливые, и притом реалистичные, как может быть реалистичной живопись талантливого колориста, который отходит от строгости линий и выдержанности перспективы, зато воспроизводит своей кистью импрессию образа в изысканном сочетании красок, не могли не отразиться в народных сказках и песнях, повседневном общении, а также произведениях украинских авторов как классических, так и современных.

Примечания

Литература 
 Словник символів, Потапенко О. І., Дмитренко М. К., Потапенко Г. І. та ін., 1997.
 Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. — С.122-123
 Гнатюк В. М. «Знадоби до української демонології», Львів, 1903 р.
 Боряк О. О. Пономарьов А. П. «Українці: народні вірування, повір’я, демонологія» К; «Либідь» 1992, 322 с.
 Милорадович В. П. «Українська відьма. Нариси з української демонології» К; «Веселка» 1993, 72 с.

Ссылки 
 Скрипник, А. Курочкин Народные верования, демонология 

Демонология